

Geografia 
 Olo – freguesia di Amarante (Portogallo)
 Olo – fiume del Portogallo
 Olo – antica città di Creta, odierna Elounda

Sigle 
 Oltre L'Orizzonte – personaggi del libro La biblioteca dei morti di Glenn Cooper
 Other Licensed Operators – tutti gli operatori di reti di telecomunicazione, concorrenti al fornitore nell'erogazione di servizi voce/dati

Codici 
 OLO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Olomouc (Repubblica Ceca)
 olo – codice ISO 639-3 della lingua livvi

Altro 
 Lingua olo (codice ISO 639-3 ong)